Kristi Tsuya Yamaguchi, née le  est une patineuse artistique américaine. Elle est championne olympique en 1992 et double championne du monde en 1991 et 1992.

Biographie

Carrière sportive 

Elle est sacrée championne du monde à deux reprises : 1991 et 1992. Elle est également la championne olympique de 1992 (Albertville, France)

Kristi est également une patineuse en couple, avec Rudy Galindo, décrochant le titre aux championnats du monde juniors de 1988 (où elle gagne également le titre en simple), et aux championnats de patinage artistique des États-Unis en 1989 et 1990.

Reconversion 

Elle a participé à l'émission américaine Dancing with the Stars.

Vie privée 

Elle est la femme du joueur de hockey sur glace Bret Hedican.

Palmarès

En individuel

En couple artistique 
Avec son partenaire Rudy Galindo

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Championne du monde de patinage artistique
Championne olympique américaine
Championne olympique de patinage artistique
Naissance en juillet 1971
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Étudiant de l'Université de l'Alberta
Naissance à Hayward (Californie)
Participant à Dancing with the Stars (États-Unis)
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1992